Schöneiche può riferirsi a:
 Schöneiche bei Berlin  – comune tedesco
 Schöneiche – frazione della città tedesca di Zossen
 Schöneiche – località della frazione di Sellendorf del comune tedesco di Steinreich